Мангистау (также Мангыстау, от ):
 Мангистау — казахское название полуострова Мангышлак.
 Мангыстау — горы на полуострове Мангышлак.
 Мангистау — село в Мунайлинском районе Мангистауской области Казахстана.
 Мангистауская область — область на юго-западе Казахстана.
 Мангистауский район — административный район в центральной части Мангистауской области.
 «Мангыстау» — ныне футбольный клуб «Каспий»

См. также 
 Мангышлак (значения)